Isidor steht für:

 Isidor (Vorname), ein männlicher Vorname
 Althochdeutscher Isidor, Übersetzung von Schriften des Isidor von Sevilla
 Pseudoisidor, kirchenrechtliche Fälschung des Mittelalters
 Isidorus (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond

Isidor ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Isidor (Philosoph), ein spätantiker Philosoph
 Flavius Anthemius Isidorus (4./5. Jh.), spätrömischer Konsul
 Isidor von Sevilla (um 560–636), Erzbischof, Heiliger und Kirchenvater sowie Verfasser einer Enzyklopädie
 Isidor von Madrid (um 1070–1130), Bauer, Heiliger

 Lazare Isidor (1813–1888), Großrabbiner Frankreichs
 Wilson Isidor (* 2000), französischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Isidoro
 Isidro
 Sankt Isidor